Ка́лпакс () — латышская фамилия. Известные носители:
 Калпакс, Алфонс (род. 1927) — советский и латвийский актёр.
 Калпакс, Оскар (1882—1919) — российский и латвийский военный.